Byzantijnse Rijk of Oost-Romeinse Rijk, het keizerrijk dat Byzantium als hoofdstad had
 Romeins en Byzantijns Egypte, de periode dat Egypte onder de heerschappij van het Romeinse resp. Byzantijnse Rijk viel
 Byzantijns Griekenland, de periode dat Griekenland onder de heerschappij van het Byzantijnse Rijk viel
 Byzantijnse kunst:
 Byzantijns aardewerk
 Byzantijnse architectuur
 Byzantijnse beeldhouwkunst
 Byzantijnse literatuur
 Byzantijnse muziek
 Byzantijnse schilderkunst
 Oosters christendom, de kerken in het voormalige Byzantijnse Keizerrijk, tegenwoordig in Oost- en Zuidoost-Europa en het Midden-Oosten
 soms specifieker:
 Oosters-orthodoxe kerken
 Oriëntaals-orthodoxe kerken
 Oosters-katholieke kerken
 Byzantijnse liturgie of Goddelijke Liturgie, de liturgie in de oosterse kerken
 Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel